Vartari je řemínek, jímž sešil skřítek Brokk Lokimu rty. Loki se totiž vymluvil z toho, že měl přijít o svoji hlavu. Tak mu skřítek aspoň sešil rty, které mu před tím proděravěl šídlem, aby se nemohl již více chvástat. Loki si však stehy vytrhl i s masem. 

Předměty severské mytologie